Gelenau bezeichnet:

 Gelenau/Erzgeb., Gemeinde im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Gelenau (Kamenz), Ortsteil von Kamenz, Landkreis Bautzen, Sachsen